Keeble ist der Familienname folgender Personen:

 Curtis Keeble (1922–2008), britischer Diplomat
 Edwin Augustus Keeble (1807–1868), US-amerikanischer Politiker
 John Keeble, Schlagzeuger bei Spandau Ballet
 Ronald Keeble (* 1941 oder 1946), britischer Radrennfahrer

Keeble steht für:

 Gordon-Keeble, ehemaliger britischer Automobilhersteller